Малая Хойяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Малая Хойяха (приток Танопчи)
 Малая Хойяха (приток Ярудея)

См. также 
 Хойяха